Lekhgaun peut faire référence à :
 Lekhgaun, un village du Népal situé dans le district de Surkhet ;
 Lekhgaun, un village du Népal situé dans le district d'Udayapur.